FR, Fr eller fr kan avse:

 FR – ISO 639 alpha-2 koden för franska (språket)
 FR – ISO 3166-1 alpha-2 koden för Frankrike
 .fr – nationell toppdomän för Frankrike
 Fr.  – auktorsförkortning för botanikern Elias Fries
 FR – IATA:s kod för Ryanair
 Fr – grundämnet Francium
 FR – förkortning för Formel Renault

Se även 
 Lista över förkortningar